Ратценбергер () — немецкая фамилия:
 Ратценбергер, Роланд (1960—1994) — австрийский автогонщик
 Ратценбергер, Эдмунд Теодор (1840—1879) — немецкий пианист